Валле-Пуссен:
 Ла Валле-Пуссен, Шарль Жан де (1866—1962) — бельгийский математик
 Ла Валле-Пуссен, Луи де (1869—1938) — бельгийский индолог, иностранный член-корреспондент РАН.